Název Karatau má více sídel:

 Karatau (město), město v Kazachstánu
 Karatau (Nukus), obec a část města Nukus v Karakalpakstánu v Uzbekistánu

Karatau je také název pohoří

 Karatau, pohoří v Kazachstánu, součást pohoří Ťan-šan